Windan je eno izmed šestih avarskih plemen. So potomci Tatjarske skupine vilinov.

 

Avari (Tolkienova mitologija)